Blaps är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Fabricius 1775. Blaps ingår i familjen svartbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svartbaggar
Blaps